Miejscowości w USA:
 Pine Grove – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Amador
 Pine Grove – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Wasco
 Pine Grove – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Pine Grove – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wetzel
 Pine Grove – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Ferry
 Pine Grove – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Gminy w USA:
 Pine Grove (ang. Pine Grove Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Pine Grove (ang. Pine Grove Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Pine Grove (ang. Pine Grove Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Pine Grove (ang. Pine Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage